Nancy Price ist der Name folgender Personen: 

* Nancy Price (Schauspielerin) (1880–1970), englische Schauspielerin
 Nancy Price (Autorin) (* 1925), US-amerikanische Schriftstellerin